Сен-Сатюрнен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Сен-Сатюрнен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер
 Сен-Сатюрнен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Сен-Сатюрнен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Сен-Сатюрнен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Сен-Сатюрнен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер
 Сен-Сатюрнен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом